, 
 Vladimirkathedraal (Astrachan)
 Vladimirkathedraal (Chersonesos)
 Vladimirkathedraal (Kiev), Oekraïne
 Vladimirkathedraal (Sebastopol), Oekraïne
 Vladimirkathedraal (Sint-Petersburg), Rusland
 Vladimirkathedraal (Voronezj), Rusland

genoemd naar Vladimir van Kiev